A Szlucs jelentheti:

 Szlucs. folyó, a Pripjaty mellékfolyója, Fehéroroszország
 Szlucs, folyó, Ukrajna
 Szlucs, falu Ukrajnában